Argus může znamenat:

 latinská forma řeckého jména Argos
 argus okatý (Argusianus argus) – pták z řádu hrabavých
výrobce leteckých motorů Argus Motoren Gesellschaft Berlín